Петрово Поље, или Петрово поље може бити:

 Петрово Поље (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Србија
 Петрово Поље (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Босна и Херцеговина
 Петрово поље (Босна), поље — висораван у Босни, Босна и Херцеговина
 Петрово поље (Далмација), крашко поље у Далмацији, Хрватска